Tomșani (Prahova), een gemeente in het Roemeense district Prahova
Tomșani (Vâlcea), een gemeente in het Roemeense district Vâlcea